Separate Ways – album kompilacyjny (składankowy) Elvisa Presleya, wydany w styczniu 1973 roku przez RCA Records. 6 stycznia 2004 roku płyta osiągnęła status platynowej.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy kompilacyjne Elvisa Presleya